Гермáн Алексáндрович Черны́х (род. 16 апреля 1994, Киреевск, Тульская область), также известный как Gary Grey и просто Gary, — российский видеоблогер, певец, актёр и основатель тиктокерского дома XO Team.

Биография 
Герман Черных родился 16 апреля 1994 в Киреевске Тульской области. С детства занимался пением, играл на гитаре и на пианино.

В Туле был известен как рэпер «Герыч».

В 2012 году участвовал с песней «Осколки льда» в проекте «Звезда канала» на телеканале Disney и вышел в финал.

В марте 2018 года получил премию Nickelodeon Kids’ Choice Award в номинации «Любимая интернет-звезда российских зрителей».

Личная жизнь 
Состоял в отношениях с видеоблогером и певицей Мари Сенн, с которой познакомился, когда приезжал с другом на несколько дней в Киев. В 2017 году вместе с Мари Сенн запустил на YouTube семейное реалити-шоу «XO Life» рассказывающее о жизни начинающих видеоблогеров и ставшее первым реалити-шоу в русскоязычном сегменте этого видеохостинга.

Фильмография 
 2013 — Дело врачей — Дима
 2014 — Ботаны (телесериал, телеканал «Звезда») — Веласкес
 2016 — Штрафник (телесериал, «Первый канал») — эпизод
 2022 — Капельник (сериал, Premier, ТНТ) — ''Герман, руководитель дома видеоблогеров

Дубляж 
 2018 — Эволюция Черепашек-Ниндзя — Микеланджело

Премии и номинации

Примечания

Ссылки 

Тиктокеры России
Лайкеры России
Лайкеры по алфавиту